aldehyd glicerynowy, HOCH2CH(OH)CHO
dihydroksyaceton, (HOCH2)2C=O
kwas mlekowy, CH3CH(OH)COOH
1,3,5-trioksan, 
węglan dimetylu, (CH3O)2C=O